Отта́вия Пи́кколо () — итальянская теле- и киноактриса. Родилась 9 октября 1949 года в Больцано, Италия.

Первую роль исполнила в 13 лет, сыграв в телепостановке повести Достоевского «Белые ночи», режиссёр — Витторио Котаффави. Участвовала в основном в телевизионных проектах (сериалы, шоу и др.), иногда снимаясь и в кинофильмах. После роли Лидии в фильме «Серафино» снискала широкую популярность у публики. В 1980-е и 1990-е годы Оттавия занималась только работой на телевидении. В 2004 году сыграла свою пока последнюю роль в кино (фильм «Tu la conosci Claudia?»). Также озвучивала принцессу Лею в итальянской версии эпопеи «Звёздные войны».

Награды 
Поулучила несколько престижных премий за роль Эрсилии в фильме Мауро Болонини «Метелло» (1970 год), в том числе Приз за лучшую женскую роль на Каннском кинофестивале в 1970 году.

Фильмография 
 2009 «Одним октябрьским вечером» (ТВ) («Una sera d’ottobre») — Даниэлле Пичинелли
 2009 «I mostri oggi» 
 2006 «La moglie cinese» (сериал) — Джулия Бандарин 
 2004 «Tu la conosci Claudia?» — Лаборантка 
 2002 «Per amore» (ТВ)— Анита 
 2001 «Anche il sole tramonta dietro le quinte Anche il sole tramonta dietro le quinte» — камео
 1999 «Karaoke»
 1998 «Deux mamans pour Noël» (ТВ) — Мария 
 1995 «Bidoni» — Симона 
 1995 «Шагая в темноте» («Marciando nel buio») — Габриэлла Скарпа
 1995 «Servo d’amore» (ТВ) — Servo d’amore 
 1994 «La colline aux mille enfants» (ТВ) — Марта Фонтэн
 1993 «Il prezzo della vita» (ТВ)
 1993 «Le ciel pour témoin» — Сюзанна 
 1993 «Долгое молчание» («Il lungo silenzio») — Роза
 1991 «Condominio» — Аделаида 
 1991 «Se non avessi l’amore» (ТВ) — Аделаида Фрасетти 
 1991 «Barocco» — Сандра 
 1990 «Nel giardino delle rose»
 1988 «Совесть Дзено» (ТВ) («La coscienza di Zeno») — Аугуста Мальфенти
 1987 «Da grande» — Мать 
 1987 «Молодожены» («Sposi») — Федерика
 1986 «Casa di bambola» (ТВ)
 1986 «Семья» («La famiglia») — Аделина
 1986 «Мино» (сериал) («Mino») — Энрика
 1982 «L’ami(e) étranger» (ТВ) — Эдита / Незнакомка 
 1982 «La Biondina» (ТВ) — Аделина 
 1976 «Мадо» («Mado») — Мадо, молодая проститутка
 1975 «Зорро» (Zorro) — Ортенсия Пулидо
 1974 «Antoine et Sébastien» — Натали 
 1973 «История про Колино-юбочника» («L’histoire très bonne et très joyeuse de Colinot Trousse-Chemise») — Бергамотта
 1972 «Uccidere in silenzio» — Валерия Корсини 
 1972 «Забавно смешно» («La cosa buffa») — Мария Боргетто
 1971 «Bubù» — Берта 
 1971 «Trastevere» — Нанда 
 1971 «Жизнь Леонардо да Винчи» (ТВ) («La vita di Leonardo Da Vinci») — Беатриче д`Эсте
 1971 «Вдова Кудер» («La veuve Couderc») — Феличи
 1971 «Билет в один конец» («Un aller simple») — Тина
 1971 «Un’anguilla da trecento milioni» — Маргерита «Тина» Теллини 
 1970 «Метелло» («Metello») — Эрсилия
 1969 «Один из тринадцати» («12+1») — Стефанелла ди Сета
 1968 «Faustina» — молодая крестьянка 
 1968 «Felicita Colombo» (ТВ)
 1968 «Серафино» («Serafino») — Лидия
 1966 «Madamigella di Maupin» — Нинон 
 1963 «Леопард» («Il gattopardo») — Катэрина
 1963 «Il mulino del Po» (сериал)
 1962 «Белые Ночи» (ТВ) («Le notti bianche»)

Ссылки 
 Оттавия Пикколо. Биография
 Фильмы. Оттавия Пикколо

Актрисы Италии
Лауреаты премии «Серебряная лента» за лучшую женскую роль